Троицкий Макарьев монастырь в г. Калязин Тверской области
 Желтоводский Макариев монастырь около г. Лысково Нижегородской области
 Макарьево-Унженский монастырь в г. Макарьев Костромской области